Лос Пењаскос има више значења:

 Лос Пењаскос (Тустла Гутијерез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Пењаскос (Ахумада), насеље у савезној држави Чивава у Мексику